Mazowsze (groep), een Poolse volksdans en -muziekgroep
 Mazovië, een regio in centraal Polen (doorverwijspagina)